О́янсуу () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1961) — финский философ, писатель.
 Оянсуу, Хейкки (1873—1923) — финский филолог, лингвист.